Rosete  puede referirse a:
 Francisco Rosete, un oficial español durante la guerra de independencia de Venezuela. 
 Pedro Rosete (siglo XVII), un poeta y dramaturgo español.